Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани, 2 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 9:48 по местному времени (UTC+3). Финал прошёл в тот же день в 17:42.

Золото выиграл олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2013 года на этой дистанции Сунь Ян из Китая.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 5—8, 27

400 м, вольный стиль, мужчины